1. division også kaldet NordicBet Liga af sponsormæssige årsager.

Deltagere

Stilling

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

Referencer 

Fodboldsæson 2021-22
Sæsoner i 1. division (fodbold)
Sport i Danmark i 2022